«Жить, чтобы жить»:

 Жить, чтобы жить — французский фильм режиссёра Клода Лелуша, вышедший в 1967 году.
 Жить, чтобы жить — второй студийный альбом московской группы «Колизей», вышедший в 2013 году.